Stichting Radiogemeente, evangelisatie-organisatie die sinds 1972 kerkdiensten belegt en programma's op lokale omroepen verzorgt (heeft overigens al lang geen band meer met Bloemendaal).
Radio Bloemendaal, kerkzender sinds 1924 op de middengolf te Bloemendaal.